Slovo Griffin má několik významů.

příjmení osob
 viz Griffin (příjmení)

rodné jméno
 Griffin De Vroe (* 1984) – belgický fotbalový brankář,
 Griffin Dunne (* 1955) – americký herec, producent a režisér

ostatní
 Griffin a Phoenixová – americký romantický film z roku 2006
 Gryf – jiný název pro mytickou bytost
 Newag Griffin – lokomotiva od polského výrobce Newag Gliwice
 AGM-176 Griffin – řízená střela
 Peter Griffin – hlavní postava amerického seriálu Griffinovi
 Griffin – označení užívané ozbrojenými silami Spojeného království pro vrtulník Bell 412